Edgerton peut faire référence à :

Patronymes 

 Harold Edgerton (1903-1990), photographe américain
 David Edgerton (1927-2018), entrepreneur américain
 Nash Edgerton (1973-), réalisateur et cascadeur australien
 Joel Edgerton (1974-), acteur australien, frère du précédent

Toponymes

Edgerton, village de la province canadienne d'Alberta.

Edgerton, ville située dans le Kansas ;
 Edgerton, ville située dans le Minnesota ;
 Edgerton, une ville du Missouri ;
 Edgerton, un village de l'Ohio ;
 Edgerton, ville située dans le Wisconsin ;
 Edgerton, ville située dans le Wyoming ;
 Edgerton Highway, route de l'Alaska.

Homonymie de localités